Шляпкин:

 Шляпкин, Алексей Викторович (род. 1987) — российский футболист.
 Шляпкин, Илья Александрович (1858—1918) — русский филолог, палеограф, историк древнерусского искусства.